The Iron Master – cortometraggio del 1911 diretto da Edwin S. Porter
The Iron Master – cortometraggio del 1913 prodotto dalla Kinemacolor Company
The Iron Master – cortometraggio del 1914 diretto da Travers Vale